George McCluskey (né en 1957) est un ancien joueur de football écossais.
Karen McCluskey est le nom d'un personnage fictif de la série télévisée Desperate Housewives.
Edward J. McCluskey est un pionnier de l'électronique et de l'informatique